El término «Victory» (en castellano: victoria) puede referirse a:

Naviero 
 HMS Victory (1805), buque usado durante la Batalla de Trafalgar;
 Victory, tipo de barcos;

Música 
 Victory Records, sello discográfico;
 Victory (2002), álbum de Modern Talking; 
 Victory (2017), álbum de Wisin
 Victory (1984), álbum de The Jackson Five;
 Victory Tour (1984), gira de The Jackson Five;
 Victory, banda de hard rock;

Cine y literatura 
 Victory (1919), película muda;
 Victory (1928), película británica;
 Victory (1938), película soviética;
 Victory (1940), película basada en la novela de Joseph Conrad;
 Victory (1981), película de John Huston;
 Victory (1995), película dirigida por Mark Peploe;
 Victory, serie publicada por Image Comics;

Toponimia 
 Victory (Nueva York), ;
 volcán Victory en Papúa Nueva Guinea;